En linguistique, l'élicitation est l'incitation d'un locuteur à un autre à statuer sur différentes hypothèses, c'est-à-dire à introduire chez lui le recours à sa compétence/performance. On recourt à des stratégies pour connaître la réaction des locuteurs.

 En marketing, l'élicitation est un terme employé dans les méthodes d'études et de recherche, dans le sens de mettre à jour (ou arracher) la vérité d'un sujet d'observation.

 En gestion des connaissances, « éliciter » est l'action d'aider un expert à formaliser ses connaissances pour permettre de les sauvegarder ou de les partager. Celui ou celle qui élicite va donc inviter l'expert à rendre ses connaissances tacites en connaissances aussi explicites que possible (et donc plus faciles à transmettre). Ces connaissances explicites pourront être partagées via une bibliothèque, une gestion documentaire ou lors d'une formation, alors que les connaissances tacites devront être transmises par l'apprentissage ou au moins des formations avec mise en situation. Éliciter revient très souvent à formaliser un mode de raisonnement. L'élicitation est souvent incontournable du fait qu'un expert est rarement assez pédagogue pour organiser et assurer lui-même le partage de ses connaissances. Il faut avouer d'autre part que la rétention d'information le sécurise naturellement : partager ses connaissances devient donc très souvent une démarche « contre nature ». L'élicitation fait partie de la phase 5 de la « méthode 7D » (Knowledge Management Methodology - KM-7D) avec la stratégie d'expertise, elle impose au préalable d'avoir identifié les « experts utiles » pour la communauté concernée.

 En gestion de projet et notamment de projet informatique, « éliciter » est l'action de comprendre et de modéliser les processus du maître d'ouvrage (MOA) pour les partager avec l'équipe chargée de la mise en œuvre du projet (MOE). L'élicitation par un spécialiste appelé analyste d'entreprise ou analyste d'affaires est nécessaire car les experts métier (en anglais Subject Matter Expert ou SME) de la maîtrise d'ouvrage sont rarement capables d'assurer la formalisation des processus dans un langage parfaitement compréhensible pour la maîtrise d’œuvre. Cette phase est un domaine distinct en conduite de projet informatique et demande des compétences spécifiques par rapport au savoir-faire en gestion de projet ou en système d'information (IS).

 En intelligence artificielle, l'élicitation permet de formaliser le raisonnement de l'expert dans un moteur d'inférence (cerveau d'un ordinateur), donnant ainsi la possibilité de reproduire artificiellement l'analyse de la situation et la prise de décision de l'expert. La gestion des connaissances permet alors de protéger la connaissance de l'entreprise, élément de son patrimoine intellectuel, représentant lui-même une partie de la culture de l'entreprise.

 En pédagogie, l'élicitation oblige à beaucoup d'empathie et presque toujours à maîtriser une démarche interculturelle (approche mentale souvent très différente culturellement entre un expert et un usager). C'est en utilisant les approches de la « pédagogie moderne » que l'on peut améliorer nettement le taux de transfert des connaissances (pédagogie combinant le principe des 2 cerveaux et celui des 3 cortex, ou encore « Ennéagramme »). Il faudra donc savoir s'adapter à la démarche mentale de l'expert pour mieux comprendre son raisonnement (très souvent à l'aide de techniques comportementales), et user d'une forte universalité pédagogique pour trouver une réelle motivation du côté de ceux qui recevront la connaissance. Ce contexte motivationnel permet alors l'optimisation de la réceptivité des récipiendaires et apporte une bien plus forte adhésion au partage de l'expertise concernée, voire à une réelle activation de relais permettant de pallier une absence potentielle de l'expert (gestion des risques concernant le patrimoine intellectuel d'une entreprise ou plus généralement d'une communauté).

 En biologie, l'élicitation est l'activation d'un processus de défense à la suite de la reconnaissance d'un éliciteur lié à l'agresseur (produit par l'agresseur ou résultant de l'agression). On parle souvent d'élicitation dans les interactions entre plantes et pathogènes.

Notes et références

Voir aussi 

Elicitation
Elicitation
Elicitation